

Toponymie

Favechamps, site semi-naturel classé au patrimoine wallon de Liège
 Favechamps, sentier, au nom éponyme, du site précédent
 chemin de Favechamps, rue de Mortier